|-
| (71501) 2000 CQ23||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71502) 2000 CT25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71503) 2000 CR26||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71504) 2000 CT28||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71505) 2000 CD30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71506) 2000 CS30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71507) 2000 CP34||||4 лютого 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (71508) 2000 CL35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71509) 2000 CT37||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71510) 2000 CW49||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71511) 2000 CF51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71512) 2000 CL51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71513) 2000 CD55||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71514) 2000 CG55||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71515) 2000 CL55||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71516) 2000 CT56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71517) 2000 CO59||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71518) 2000 CP62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71519) 2000 CB63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71520) 2000 CE69||||1 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71521) 2000 CT70||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71522) 2000 CV72||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71523) 2000 CO76||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (71524) 2000 CM78||||7 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71525) 2000 CL79||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71526) 2000 CO81||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71527) 2000 CD82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71528) 2000 CY84||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71529) 2000 CZ84||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71530) 2000 CQ87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71531) 2000 CL89||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71532) 2000 CB91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71533) 2000 CL91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71534) 2000 CU92||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71535) 2000 CY93||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71536) 2000 CF94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71537) 2000 CE99||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71538) 2000 CB107||||5 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (71539) 2000 CG112||||7 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (71540) 2000 CN113||||10 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71541) 2000 CK115||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71542) 2000 CR116||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71543) 2000 CM120||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71544) 2000 CD123||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71545) 2000 CK124||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71546) 2000 DK2||||24 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (71547) 2000 DB3||||27 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (71548) 2000 DY3||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71549) 2000 DF6||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71550) 2000 DG6||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71551) 2000 DW6||||27 лютого 2000||Обсерваторія Теббатт||Френк Золотовскі
|-
| (71552) 2000 DR7||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71553) 2000 DD8||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71554) 2000 DV11||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (71555) 2000 DY15||||27 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 71556 Пейдж (Page)||||27 лютого 2000||Лас-Крусес||Д. Діксон
|-
| (71557) 2000 DZ19||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71558) 2000 DH21||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71559) 2000 DU22||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71560) 2000 DU23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71561) 2000 DU25||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71562) 2000 DV25||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71563) 2000 DT26||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71564) 2000 DG28||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71565) 2000 DB29||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71566) 2000 DU34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71567) 2000 DV34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71568) 2000 DS39||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71569) 2000 DG40||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71570) 2000 DR40||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71571) 2000 DM42||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71572) 2000 DW42||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71573) 2000 DO43||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71574) 2000 DJ49||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71575) 2000 DC50||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71576) 2000 DH53||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71577) 2000 DU55||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71578) 2000 DO57||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71579) 2000 DO58||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71580) 2000 DH59||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71581) 2000 DG60||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71582) 2000 DD61||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71583) 2000 DW61||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71584) 2000 DD62||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71585) 2000 DS64||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71586) 2000 DV66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71587) 2000 DX66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71588) 2000 DK68||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71589) 2000 DF69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71590) 2000 DN71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71591) 2000 DP71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71592) 2000 DM76||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71593) 2000 DP77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71594) 2000 DT77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71595) 2000 DW77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71596) 2000 DG80||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71597) 2000 DD83||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71598) 2000 DG84||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71599) 2000 DP84||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (71600) 2000 DK87||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

71500